Rosanow ist der Nachname von:

Alexei Jurjewitsch Rosanow (* 1936), russischer Geologe und Paläontologe
Juri Anatoljewitsch Rosanow (* 1934), russischer Mathematiker
Wassili Wassiljewitsch Rosanow (1856–1919), russischer Religionsphilosoph